МЛБ в сезоне 1999 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Нью-Йорк Янкиз».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Первый раунд:
 Нью-Йорк Метс — Аризона Даймондбэкс 3-1
 Атланта Брэйвз — Хьюстон Астрос 3-1
 Финальная серия лиги:
 Атланта Брэйвз — Нью-Йорк Метс 4-2

Американская лига 
 Первый раунд:
 Нью-Йорк Янкиз — Техас Рэйнджерс 3-0
 Бостон Ред Сокс — Кливленд Индианс 3-2
 Финальная серия лиги:
 Нью-Йорк Янкиз — Бостон Ред Сокс 4-1

Мировая серия 
 Мировая серия 1999: Нью-Йорк Янкиз — Атланта Брэйвз 4-0

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1999 год в бейсболе